CWG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Callaway Gardens (Stati Uniti)